Языки Алтая включают в себя две группы:

 Алтайские языки — условная языковая семья, в которую включают тюркскую, монгольскую и тунгусо-маньчжурскую языковые ветви, менее распространено включение корейского, спорно — японо-рюкюской языковой ветви
 Горно-алтайские языки — группа родственных тюркских языков, традиционно именуемых «алтайским языком»